A labdarúgó-világbajnokságok döntőinek játékosai az 1930 és 2022 között megrendezett világbajnokságok döntőin részt vevő labdarúgókat tartalmazza.

Az eddig megrendezett 22 világbajnokságon 13 ország csapata jutott a döntőbe és 495 játékos lépett pályára.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O, Ö

P

R

S, Sz

T

U

V

W

X

Z, Zs

Jegyzetek

Források 
 FIFA World Cups 

Labdarúgók listái
Döntöinekjatekosai